Partia Chrześcijańska (Christian Party) – brytyjska partia polityczna
 Partia Chrześcijańska (Krikščionių partija) – litewska partia polityczna